Петро́вское — село в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

География 
Село расположено на реке Хопёр в 240 км к востоку от Воронежа и в 20 км от Борисоглебскa.

Неподалёку от села располагалось природное образование, называемое в народе Чертинской ямой. По преданию, образование получило название в честь царского советника генерала Черткова, периодически жившего там.

Улицы 
 ул. Краснопетровская,
 ул. Молодёжная,
 ул. Набережная,
 ул. Первомайская,
 ул. Петровская,
 ул. Почтовая,
 ул. Садовая,
 ул. Свободы,
 ул. Советская,
 ул. Украинская.

Население

Инфраструктура 
Имеется Петровская общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/go-bor/selo-petrovskoe.html село Петровское — Воронежский Гид]

Населённые пункты Борисоглебского городского округа